Гю́нтер Цёллер (): Цёллер, Гюнтер (род. 1948) — чемпион ГДР по фигурному катанию в 1965, 1967—1970 годах.
 Цёллер, Гюнтер (род. 1954) — современный немецкий философ.